Naselja u Norveškoj:
Vang (Oppland, Norveška), naselje i općina u okrugu Oppland
Vang (Hedmark, Norveška), naselje i bivša općina u okrugu Hedmark